A 2009-es WTCC makaói nagydíj volt a 2009-es túraautó-világbajnokság tizenkettedik, egyben utolsó fordulója. 2009. november 22-én rendezték meg a Circuito da Guia-n, Makaóban.

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

További információk 
 Eredmények

Makao
Makaó sportélete